Bag of Bones (Vel over Been), een roman van Stephen King
Bag of Bones (televisieserie), een Amerikaanse miniserie, gebaseerd op het bovenstaande boek
Bag of Bones (album), negende studioalbum van Europe